

Persone
 Vitelleschi – nobile famiglia di Foligno e Corneto
 Bartolomeo Vitelleschi – cardinale italiano
 Francesco Vitelleschi Nobili – politico italiano del Regno d'Italia
 Giovanni Maria Vitelleschi – cardinale e condottiero italiano
 Muzio Vitelleschi – gesuita italiano
 Salvatore Nobili Vitelleschi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Palazzo Verospi Vitelleschi – edificio di Roma